Артуро Услар Пьетри (; 16 мая 1906, Каракас — 26 февраля 2001, там же) — венесуэльский интеллектуал, историк, литературовед, социолог, писатель, телевизионный продюсер и политик.

Биография 
Артуро Услар Пьетри родился 16 мая 1906 года в Каракасе, столице Венесуэлы, в семье генерала Артуро Услара Сантамарии и Элены Пьетри де Услар.

Его фамилия имела немецкое происхождение и восходила к Иоганну фон Услару, сражавшемуся за повстанцев во время Войны за независимость Венесуэлы. Свою юность Артуро Услар провёл, живя в различных городах в сравнительно урбанизированных центральных северных долинах страны. В 1924 году он вернулся в Каракас, чтобы изучать полититологию в Центральном университете Венесуэлы, где в 1929 году получил степень доктора политических наук. В том же году он получил диплом юриста.

Услар вёл активную общественную жизнь, оказав сильное влияние на венесуэльскую политику, историческую науку и литературу, занимавшись также педагогической деятельностью. Период его активности охватывал последние годы венесуэльского каудильизма, период перехода к демократии и большую часть демократической эры 1958—1999 годов.

Услар занимал такие должности, как секретарь венесуэльской делегации в Лиге Наций, делегат в Международной организации труда, министр образования (1939—1941), секретарь президентства (1941—1943, 1943—1945), министр финансов (1942), министр внутренних дел (1945), посол в США, профессор латиноамериканской литературы в Колумбийском университете (1947—1950), профессор политической экономии в Центральном университете Венесуэлы (с 1950), сенатор Национального конгресса от Федерального округа (1958—1962, 1964—1968, 1969—1973), главный редактор главной газеты «Насьональ» («El Nacional», 1969—1974), лидер партии Национально-демократический фронт (1964—1973), постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО (1975—1979). Он также был соавтором Конституционного акта Нового демократического правительства (1958), кандидатом в президенты и членом Королевской испанской академии.

Услар Пьетри всю жизнь работал в венесуэльских СМИ в качестве деятеля культуры. Он написал имевшие значительное влияние эссе и романы, из которых самым известным, вероятно, является «Алые копья» (), рассказывающее о жизни во время венесуэльской войны за независимость с различных социальных точек зрения.

Среди других его произведений — ещё один исторический роман «Путь в Эльдорадо» (1948); романы цикла «Лабиринт фортуны» из жизни Венесуэлы XX века: «Портрет в географии» (1962) и «Время масок» (1964); роман «Заупокойная служба» (1976); сборник поэзии «Маноа» (1972), несколько сборников рассказов, в том числе «Мошки, деревья и люди» (1973); книга пьес «Театр» (1958), пьеса «Чуо Хиль и кумушки» (1960); литературоведческие и социально-экономические исследования «Обзор венесуэльской экономики» (1945), «Литература и деятели Венесуэлы» (1948), «Венесуэльская земля» (1953), «Краткая история испано-американского романа» (1954), «Другая Америка» (1974). В своих работах Услар отстаивал смешение рас как ценную черту латиноамериканской культуры. 

Услар Пьетри умер 26 февраля 2001 года в Каракасе. Он объявил о завершении своей творческой карьеры в 1998 году, а в 1993 году в последний раз занимал видное место в политических дебатах.

Признание 
 Действительный член Венесуэльской академии языка, Академии политических и социальных наук, Национальной академии истории и Королевской испанской академии.
 Литературная деятельность Услара была отмечена в 1990 году премией принца Астурийского. Он также не раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.

Примечания 

Писатели Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы
Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
Сенаторы Венесуэлы
Дипломаты Венесуэлы
Литературные критики Венесуэлы